VRB BDhe 4/4 steht für folgende Fahrzeuge der Vitznau–Rigi-Bahn:

 VRB BDhe 4/4 5, Triebfahrzeug Nr. 5
 VRB BDhe 4/4 21–22, Triebfahrzeug Nr. 21 und 22